Brazier kan som auktorsförkortning betyda:

 John Brazier
 Ronald C. Brazier

Robotskapade auktorsförkortningar